(27985) Ремандза́кко (27985 Remanzacco) — астероид главного пояса, открытый 2 ноября 1997 года. 

Критерий Тиссерана относительно Юпитера — 3,292.

См. также 
 Список астероидов (27901—28000)

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды Главного пояса
Астероиды, названные в честь географических объектов